Can Camps (Anglès), mas agrícola pertanyent al veïnat de Sant Amanç, al municipi d'Anglès (la Selva)
 Can Camps (Carrer d'Avall) o Casal de Can Camps, edifici d'Anglès (la Selva)
 Can Camps (Argentona), masia d'Argentona (Maresme)
 Can Camps (Bellcaire), casal a Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà)
 Can Camps (Canovelles), masia de Canovelles (Vallès Occidental)
 Can Camps (Carrer d'Avall), monument protegit com a bé cultural, al municipi d'Anglès (la Selva)
 Can Camps (Ogassa), habitatge d'Ogassa (Ripollès)
 Can Camps (Olivella), masia d'Olivella (Garraf)
 Can Camps (Palau de Santa Eulàlia), edifici a Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà)
 Can Camps (Tordera), masia de Tordera (Maresme)
 Can Camps (Tortellà), masia dins del municipi de Tortellà (Garrotxa)
 Alzines de Can Camps, alzines protegides a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
 Turó de Can Camps, muntanya de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)